Яму́рзино () — село Агрызского района Республики Татарстан. Входит в состав Салаушского сельского поселения.

Географическое положение 
Село расположено в Восточном Предкамье на речке Азевка в 11 км по автодорогам к северо-востоку от центра поселения, села Салауши. Расстояние до города Агрыз составляет по автодорогам 76 км на север.

История 
Основание села относят к началу XVII века, по другой версии к XVI веку.

В сословном плане, в XVIII веке и вплоть до 1861 года жители числились государственными крестьянами и башкирами-вотчинниками. Их основными занятиями в то время были земледелие и скотоводство, смолокуренный промысел.

Деревня Янмурза относилась к Салаушевской тюбе Байлярской волости. По сведениям 1762 года, зафиксирована деревня из 3 душ тептярей.

По сведениям 1795 года, в деревне Яммурзиной Иж Бобьинской волости Сарапульской округи проживали 18 душ мужского пола татар.

В 1834 и 1859 годах в деревне на владельческой земле взяты на учёт 32 и 74 башкира, владевших 400 десятинами леса, 62 десятинами пашни. В 1840 году вотчинники сеяли 7 десятин озимого и 11 десятин ярового хлеба.

В «Списке населённых мест Российской империи», изданном в 1876 году, населённый пункт упомянут как две казённые деревни Яммурзино 1-е и Яммурзино 2-е 2-го стана Елабужского уезда Вятской губернии, при речке Азевке, расположенные в 65 верстах от уездного города Елабуга. В первой деревне насчитывалось 13 дворов и проживало 74 человека (37 мужчин и 37 женщин), во второй — 7 дворов и 54 человека (22 мужчины и 32 женщины).

В 1887 году в деревне Ямурзино Салаушского сельского общества Салаушской волости проживало 188 башкир (86 мужчин, 102 женщины) в 32 дворах, а в деревне Ямурзино Контузлинского сельского общества Пьяноборской волости — 88 государственных крестьян из татар (43 мужчины, 45 женщин) в 14 дворах. Земельный надел первой деревни составлял 515,78 десятин, второй деревни — 271,8 десятин земли (в том числе 2,9 десятин усадебной, 87,4 десятины пашни, 39,9 — сенокоса и 3,7 выгона, 105,9 десятин подушного леса и 29,3 — лесного надела, а также 2,7 десятин неудобной земли). У жителей первой деревни имелось 37 лошадей, 63 коровы и 88 единиц мелкого скота (овец, свиней и коз); 36 человек занимались местными промыслами (в том числе 24 смолокура), 5 — отхожими промыслами (из них 4 торговали на ярмарке в Мензелинском уезде). Было 5 грамотных и 33 учащихся. В деревне были мечеть и мельница. Во второй деревне имелась 61 лошадь, 68 коров и 131 единица мелкого скота. 11 человек занимались местными промыслами (в том числе 4 подёнщика), было 3 грамотных и 2 учащихся. В 1905 году в первой деревне проживало 228 человек (118 мужчин, 110 женщин) в 37 дворах, во второй — 101 житель (50 мужчин и 51 женщина) в 22 дворах.

В начале XX века действовали мектеб и мельница.
 
До 1919 года село входило в Салаушскую волость Елабужского уезда Вятской, с 1919 года — Казанской губерний. С 1920 года в составе Мензелинского, с 1921 года — Елабужского кантона ТАССР, с 1928 года — в составе Челнинского кантона, с 10 августа 1930 года — в Красноборском районе, с 28 октября 1960 года — в Бондюжском, с 1 февраля 1963 года — в Елабужском, с 4 марта 1964 года в Агрызском районах. В 1948 году — центр Ямурзинского сельсовета.

С 1923 года селе действует начальная школа, с 2006 года — филиал Салаушской средней школы.

В 1968 году организованный в селе колхоз имени Горького вошёл в состав колхоза имени Пушкина (село Салауши). В 1995 году преобразован в сельскохозяйственный производственный кооператив «Идель».

Население 
По переписи 2010 года в селе проживало 207 человек (105 мужчин, 102 женщины).

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения татары составили 100 %.

Экономика 
Действуют пилорама, НГДУ «Прикамнефть».

Жители занимаются полеводством, животноводством, работают на нефтегазодобывающих предприятиях и в крестьянских фермерских хозяйствах.

Инфраструктура 
Имеются начальная школа, сельский клуб, фельдшерский пункт, 2 магазина, 2 кладбища.

В селе две улицы — Речная и Советская.

Религиозные объекты 
В селе действует мечеть.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература 
 Ямурзино //

Ссылки 
 

Населённые пункты Агрызского района